Béla Bartók – węgierski kompozytor
 Bartok – gra w karty